Spin-off (bedrijf) - bedrijf ontstaan uit een groter bedrijf
 Spin-off (media) - verhalend werk (televisieserie, film, strip etc.) afgeleid van een ander werk
 Spin-off (product) - product dat is ontwikkeld op basis van onderzoek naar een ander product

Zie ook 
 Derivaat (doorverwijspagina)